Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 536 dans le monde.

 RS-536 au Brésil
 Route régionale 536 en Finlande
 Route nationale 536 en France
 Route départementale 536 dans l'Ardèche, France